Берёзовка 2-я — топоним в России:

 Берёзовка 2-я — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Берёзовка 2-я — село в Петровском районе Саратовской области.
 Берёзовка 2-я — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Берёзовка 2-я — река, протекает по Свердловской области и Пермском крае.

См. также 

 Берёзовка
 Берёзовка 1-я